

Codici 
 AVO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Gunnery Range, Avon Park (Florida), Stati Uniti d'America
 avo – codice ISO 639-3 della lingua agavotaguerra

Genealogia
 Avo – antenato di famiglia venerato da vari popoli, i cui legami di parentela sono oggetto di studio della genealogia

Sigle 
 Amor vincit omnia
 Area valutaria ottimale AVO – area comprendente paesi per i quali è vantaggioso creare un'area di cambi fissi o un'unione monetaria
 Associazione Volontari Ospedalieri

Videogiochi
 Avo –  divinità immaginaria dell'universo di Fable

Altro 
 Avo – nome proprio di persona maschile
Avo Uvezian – musicista e imprenditore armeno-americano, creatore e produttore dei sigari AVO.